Trichoplusia comma är en fjärilsart som beskrevs av Schultz 1907. Trichoplusia comma ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
comma